

Patronyme
 André Folliet (1838-1905),  avocat, historien de la Savoie et homme politique français.
 Camille Folliet (1908-1945), prêtre, résistant, passeur, mort à l'ennemi, médaille de Juste parmi les nations.
 Joseph Folliet (1903-1972), connu aussi sous le pseudonyme de Frère Genièvre, militant catholique, sociologue et écriavain français, cofondateur des Compagnons de Saint François et fondateur de La Vie catholique illustrée, prêtre.

Marques
Cafés Folliet, torréfacteur de café, savoyard.